Колядичі — район у Мінську, Білорусь
 Колядичі — вузлова залізнична станція Мінського відділення Білоруської залізниці на лінії Мінськ — Осиповичі I